Бней-Исраэль (Махараштра) (иврит: בני ישראל, «Сыны Израиля», маратхи: बेने इस्राएल) — группа евреев Индии, исторически проживавших в окрестностях Бомбея, штат Махараштра.
 Бней-Исраэль (Кашмир) — жители некоторых деревень в индийском Кашмире, которые считают, что они потомки исчезнувших колен Израиля, и называют себя Бней-Исраэль (иврит: בני ישראל, «Сыны Израиля»).